Петушиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Петушиха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Петушиха — деревня в Межевском районе Костромской области.